Aldan je lahko:
 Aldan - reka v Sibiriji
 Aldan, Jakutsko - mesto v Jakutsku
 Letališče Aldan
 Aldan, Delaware
 Aldan, Pensilvanija